Кавалера — фамилия. Известные носители:
 Кавалера, Зайон — бразильский и американский ударник.
 Кавалера, Игор
 Кавалера, Макс